Der Thai League Cup 2011 war die zweite Saison in der zweiten Ära eines Fußballwettbewerbs in Thailand. Das Turnier wurde von Toyota gesponsert und war daher auch als Toyota League Cup () bekannt. Das Turnier begann mit der ersten Qualifikationsrunde am 18. Mai 2011 und endete mit dem Finale am 4. Februar 2012.

Termine

1. Qualifikationsrunde 

|-
! colspan="4" | Northern Region
|-

|-
! colspan="4" | North/Eastern Region
|-

|-
! colspan="4" | Central/Eastern Region
|-

|-
! colspan="4" | Bangkok & Field Region
|-

|-
! colspan="4" | Southern Region
|-

|-
|}

2. Qualifikationsrunde 

|-
! colspan="4" | North/Eastern Region
|-

|-
! colspan="4" | Central/Eastern Region
|-

|-
! colspan="4" | Bangkok & Field Region
|-

|-
|}

1. Runde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|18. Juni 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|19. Juni 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|26. Juni 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|2. Juli 2011

|}

2. Runde 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|28. Juni 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|29. Juni 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|1. Juli 2011

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC"|6. Juli 2011

|}

Achtelfinale 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|Hinspiel: 5. Juli 2011/Rückspiel: 3. August 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|Hinspiel: 6. Juli 2011/Rückspiel: 2. August 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|Hinspiel: 6. Juli 2011/Rückspiel: 13. Juli 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|Hinspiel: 6. Juli 2011/Rückspiel: 3. August 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|Hinspiel: 3. August 2011/Rückspiel: 10. August 2011

|}

Viertelfinale 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|Hinspiel: 17. August 2011/Rückspiel: 24. August 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|Hinspiel: 17. August 2011/Rückspiel: 18. September 2011

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|Hinspiel: 18. August 2011/Rückspiel: 14. September 2011

|}

Halbfinale 

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|Hinspiel: 14. September 2011/Rückspiel: 21. September 2011
|-

|-
|colspan="5" style="background-color:#99CCCC"|Hinspiel: 21. September 2011/Rückspiel: 21. September 2011

|}

Finale

Weblinks 
 Thai League
 Thai League Cup 2011 bei rsssf.com

Fußballsaison 2011
Thai League Cup